Originalmente, Tapah é designação na Malásia para um bagre de água doce. Foi usada para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste: 

 Tempestade tropical Tapah (2002) - tempestade tropical que atingiu as Filipinas.
 Tempestade tropical Tapah (2007) - tempestade tropical a leste de Taiwan, que não ameaçou a costa.

Desambiguação